Александр Кованько:
 Кованько, Александр Александрович (1889—1926) — русский пилот, конструктор аэропланов, пионер и энтузиаст развития авиации в России.
 Кованько, Александр Матвеевич (1856—1919) — деятель воздухоплавания и авиации в России, генерал-лейтенант.
 Кованько, Александр Павлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7016; 4 декабря 1843.
 Кованько, Александр Сергеевич (1893—1975) — советский математик.